Geissoloma marginatum – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju Geissoloma i rodziny Geissolomataceae Baill., Hist. Pl. 6: 23, 49. Jan-Apr 1875 należącej do rzędu Crossosomatales. Są to krzewy rosnące dziko tylko w Górach Długich w Republice Południowej Afryki.

Morfologia 
Krzew o wysokości do 1 m, o liściach naprzeciwległych, drobnych (od 1 do 3 cm długości i szerokości do 2,5 cm), u nasady z drobnymi przylistkami. Blaszka liściowa całobrzega, przy krawędziach nieco podwinięta, jajowata do okrągłej. Obupłciowe i 4-krotne kwiaty wyrastają pojedynczo na szczytach pędów. Pojedynczy okółek listków okwiatu jest okazały – listki są jajowate, zaostrzone i różowe. Pręcików jest 8, w dwóch okółkach po cztery. Zalążnia górna powstaje z czterech owocolistków. Owocem jest torebka.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina z rzędu Crossosomatales w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych. Pozycja rodziny w kladogramie rzędu:

Przypisy 

Crossosomatales